Monte Sole è il nome di diverse località:

 Monte Sole – monte dell'Appennino bolognese
 Eccidio di Monte Sole – strage compiuta dalle truppe nazifasciste in Italia nel 1944
 Parco regionale storico di Monte Sole – area naturale protetta nella città metropolitana di Bologna
 Monte Sole – monte situato sul versante meridionale delle Alpi Venoste.
Monte Sole – monte situato nel gruppo dell'Ortles-Cevedale, in Val di Rabbi.